Ženská čtyřhra Monterrey Open 2022 probíhala v první polovině března 2022. Do deblové soutěže monterreyského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájkyněmi titulu byly Američanky Caroline Dolehideová a Asia Muhammadová, které do turnaje nezasáhly.

Vítězem se stal nenasazený americký pár Catherine Harrisonová a Sabrina Santamariová, jenž ve finále zdolal čínsko-ruskou dvojici Chan Sin-jün a Jana Sizikovová. Po dvousetovém průběhu 1–6 a 7–5 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–6]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a na okruhu WTA Tour získaly premiérové tituly. Santamariová tak ukončila šňůru čtyř finálových porážek. Bodový zisk posunul Harrisonovou poprvé do elitní světové stovky, na 86. místo deblového žebříčku.

Nasazení párů 

  Elixane Lechemiová /  Ingrid Neelová (čtvrtfinále)
  Anastasija Potapovová /  Kamilla Rachimovová (1. kolo)
  Nao Hibinová /  Miju Katová (1. kolo)
  Kaitlyn Christianová /  Lidzija Marozavová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Monterrey Open
WTA Tour 2022